XDL – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Chandler (Québec) (Canada)